Frost kan henvise til:

 Frost - meteorologiske betegnelse
 Frost (musiker) - norsk musiker
 Frost (album) - album fra det norske black metal-band Enslaved
 Frost (film) - animationsfilm fra Disney Pictures, baseret på H.C. Andersens eventyr Snedronningen
 Frost (månekrater)

 Personer med navnet
 David Frost (tv-vært) – amerikansk tv-vært
 Dan Frost – dansk cykelrytter
 Per Chr. Frost – dansk musiker
 Rikke Frost – dansk industriel designer
 Morten Frost – dansk badmintonspiller